Valletto – termine che indicava la figura del giovane servitore di un nobile o di un militare di alto rango; può anche essere sinonimo di cortigiano
 Valletto – versione maschile della valletta, figura professionale che affianca il conduttore dei programmi televisivi
 Monte Valletto – montagna delle alpi Orobie

Pagine correlate 
 Valletta
 Vallette (disambigua)

Altri progetti